Дорошев:

 Дорошев, Иван Антонович (1898—1985) — ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС.
 Дорошев, Никита Иванович (1876—?) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.  
 Дорошев, Павел (род. 1980) — латвийский футболист.

См. также 
 Дорошева
 Дорош
 Великий Дорошев
 Малый Дорошев